Primitivus ist der Familienname folgender Personen:

 Primitivus, 1. Jahrhundert, siehe Getulius
 Primitivus, Heiliger im 3. Jahrhundert, siehe Facundus und Primitivus